Vicuña kan syfta på:

 Vicuña (kommun) – en kommun i Chile
 Vicuña (ort) – en ort i Chile

Personer
 Eladio Vicuña Aránguiz (199-2008) en biskop från Chile
 Francisco Ramón Vicuña Larraín (1775-1849) politiker
 José Manuel Vicuña (född 1972) fotograf
 Laura Vicuña (1891-1904) chilensk martyr